В парному розряді жіночого тенісного турніру Brasil Open 1985,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Габріела Сабатіні і Мерседес Пас виграли титул, у фіналі перемігши пару Нейже Діас і Чілла Бартош 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Emilse Raponi /  Лаура Аррая (півфінал)
 Адріана Віллагран /  Ліліан Келаїдіс (1-ше коло)

 Габріела Сабатіні /  Мерседес Пас (чемпіонки)
 Пат Медрадо /  Пенні Барг (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brasil Open